Cattail Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cattail Lake (Florida)
 Cattail Lake (South Dakota)
 Cattail Lake (Texas)
 Cattail Lake (Washington)
 Cattail Lake (Wisconsin)